Bora Bora puede referirse a los siguientes topónimos:

 Bora Bora, atolón de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
 Bora Bora, isla de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte del anterior.
 Bora-Bora, comuna de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.

Además, puede hacer referencia a:
 Bora-Bora, disco de música rock del grupo brasileño Os Paralamas do Sucesso.